Nóra Hoffmann, née le  à Budapest, est une patineuse artistique hongroise de danse sur glace. Avec Maxim Zavozin, elle a terminé deuxième de la Coupe de Russie en 2010 et été trois fois championne de Hongrie. Avec Attila Elek, elle a été cinq fois championne de Hongrie et été double vice-championne du monde junior.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 

Avec deux partenaires :
 Attila Elek (8 saisons : 1999-2007)
 Maxim Zavozin (3 saisons : 2008-2011)

Liens externes 
 

Patineuse artistique hongroise
Naissance en avril 1984
Naissance à Budapest
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010